First Anal — серия американских порнографических фильмов студии Tushy, посвящённых анальному сексу.

Описание 
Каждый фильм серии составлен из четырёх сцен анального секса между парой — актёром и актрисой. Особенностью данной серии является первый анальный секс в карьере порноактрисы. Сцены, которые включаются в фильм, сначала выходят отдельно в виде веб-сцен на официальном сайте студии.

Отзывы и награды 
Рецензент Джон Бой () из XCritic настоятельно рекомендовал первый фильм серии, в заключение отметив: «Tushy и Лански начали ещё одну замечательную серию, которая наверняка понравится всем любителям анала». Рецензент сайта Adult DVD Talk ставит фильму четыре с половиной звезды из пяти, похвалив операторскую работу, освещение и участвующих актрис. Обозреватель Дёрти Боб (Dirty Bob) из AVN ставит First Anal 2 четыре звезды из пяти, похвалив высокое качество и отзывается о серии в целом: «Это прекрасный анальный сериал, который нельзя пропустить». Критик фильмов для взрослых  (Roger T. Pipe) в обзоре на пятый фильм серии отзывается о нём: «Это красиво снятый фильм с горячими молодыми девушками и хорошим анальным действием».

В январе 2018 года серия выигрывает награду XBIZ Award в категории «Сериал-виньетка года» (). Через год фильм First Anal 6 одерживает победу на AVN Awards в номинации «Лучший анальный фильм». В январе 2020 года восьмой фильм серии отмечен наградой AVN Awards в категории «Лучший анальный фильм».

Список фильмов

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 First Anal на Adult Film Database

Фильмы на английском языке
Порнографические фильмы США
Порнографические фильмы 2010-х годов
Серии порнографических фильмов
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях